Schweigl ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Schweigl (* 1981), italienische Naturbahnrodlerin
 Joseph Schweigl (1894–1964), österreichischer Theologe